Wyoming Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Wyoming Township du comté de Lee dans l'Illinois.
 Wyoming Township du comté de Jones dans l'Iowa.
 Wyoming, anciennement Wyoming Township dans le Michigan.
  du comté de Chisago dans le Minnesota.
  du comté de Holt dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships